Джу́лія Дюкорно́ (;  18 листопада 1983, Париж, Франція) — французька кінорежисерка та сценаристка. Лауреатка та номінантка численних міжнародних та національних фестивальних та професійних кінонагород .

Біографія 
2011 року Джулія Дюконо закінчила сценарне відділення вищої державної кіношколи Франції La Fémis. Її дебютна короткометражна робота «Джуніор» з Геренс Марильє в головній ролі принесла Дюкорно приз «Мала золота рейка» () за найкращий короткометражний фільм на 64-му Каннському МКФ.

Повнометражний режисерський дебют Дюкорно — горор «Сире» — був представлений на Міжнародному тижні критики в рамках 69-го Каннського кінофестивалю 2016 року і завоював почесну Приз ФІПРЕССІ, а також низку інших кінонагород на престижних кінофорумах.

Фільмографія

Визнання 

<center>

Примітки

Посилання 

Французькі сценаристи
Французькі кінорежисерки